Nmecha ist der Familienname folgender Personen:
 Felix Nmecha (* 2000), deutsch-englischer Fußballspieler
 Lukas Nmecha (* 1998), deutsch-englischer Fußballspieler